Круглая башня:

 Круглая башня (Брикин)
 Круглая башня (Выборг)
 Круглая башня (Китай-город)
 Круглая башня (Коломна)
 Круглая башня (Копенгаген)
 Круглые башни Ирландии
 Круглые башни Джерси